«Pena de muerte» puede referirse a:

Concepto 
 Pena de muerte, pena capital o ejecución consiste en provocar la muerte a un condenado por parte del Estado, como castigo por un delito establecido en la legislación; los delitos por los cuales se aplica esta sanción suelen denominarse «delitos capitales».

en el mundo 
 en América Latina
 en Bután
 en Ciudad del Vaticano
 en Chile
 en China
 en Corea del Sur
 en Cuba
 en España
 en Estados Unidos
 en Filipinas
 en Japón
 en Pakistán
 en Reino Unido
 en Tonga
 en Uruguay
 en Chile

Obras 
 Pena de muerte (Dead Man Walking) (1995), película dirigida por Tim Robbins.